Саэль () — муниципалитет в Испании.
 Саэль () — коммуна в Люксембурге.